Чигорак — село в Воронежской области.

Входит в Борисоглебский городской округ.

В селе родился Герой Советского Союза Михаил Стариков.

География

Улицы

Население

Ссылки 
 [vrnguide.ru/t-admin/go-bor/selo-chigorak.html село Чигорак — Воронежский Гид]

Примечания 

Населённые пункты Борисоглебского городского округа